

Траєнгл — місто, штат Нью-Йорк
 Траєнгл — переписна місцевість, штат Вірджинія